Die Open Sud de France 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Februar 2017 in Pérols bei Montpellier stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Quito die Ecuador Open sowie in Sofia die Garanti Koza Sofia Open statt, die wie die Open Sud de France zur Kategorie der ATP World Tour 250 zählten.

Richard Gasquet war der Titelverteidiger im Einzel, der das Turnier insgesamt schon viermal gewann, während im Doppel Michael Venus und Mate Pavić die Vorjahressieger waren.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 482.060 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 540.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 134 kB)
  (PDF; 130 kB)
  (PDF; 125 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Pérols